Vladímirovka (Primórie), població del territori de Primórie, a Rússia
 Vladímirovka (Khabàrovsk), població del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Vladímirovka (Txernomórskoie), població de la república de Crimea, a Rússia
 Vladímirovka (Saki), població de la república de Crimea, a Rússia
 Vladímirovka (Sakhalín), població de la província de Sakhalín, a Rússia
 Vladímirovka (Kursk), població de la província de Kursk, a Rússia
 Vladímirovka (Stàvropol), població del territori de Stàvropol, a Rússia
 Vladímirovka (Vorónej), població de la província de Vorónej, a Rússia
 Vladímirovka (Vladímir), població de la província de Vladímir, a Rússia
 Vladímirovka (Belogorsk), població de la república de Crimea, a Rússia